Elfenbein bezeichnet:

 Elfenbein, die Substanz der Stoßzähne von Elefant und Mammut
 Farbe, siehe Naturfarben#Elfenbein
 Elfenbein Verlag, unabhängiger Verlag in Berlin

Elfenbein ist der Familienname von:

 Israel Elfenbein (1894–1964), US-amerikanischer Rabbiner, Publizist und Herausgeber galizisch-österreichischer Herkunft, 1906 Auswanderung in die USA
 Josef Elfenbein (* 1927), US-amerikanischer Iranist und Hochschullehrer
 Stefan Elfenbein, deutscher Journalist